Stargate (с английского — «звёздные врата»):

 Stargate — оригинальное название научно-фантастической франшизы «Звёздные врата» и некоторых её продуктов.
 Stargate — норвежская музыкально-продюсерская команда.

Видеоигры:
 Stargate — видеоигра, 1981.
 Stargate — видеоигра, 1994. По мотивам фильма Роланда Эммериха. Часть одноимённой франшизы.

См. также 
 Звёздные врата (значения)